Vertrek (Delden), oorlogsmonument in Delden
Vertrek (ruimte), toegankelijk deel van een gebouw
Vertrek (stemming), een optie bij stemmen voor lidmaatschap
Ik vertrek, televisieprogramma uit Nederland